«„Барабанная дробь“» () — эпизод британского научно-фантастического телесериалa «Доктор Кто». Впервые он был показан на BBC 23 июня 2007 года и является двенадцатым эпизодом третьего сезона «Доктор Кто». Это второй из трёх эпизодов, связанных общим сюжетом.

Обзор 
Доктор, Марта и Джек спасаются от Будущников в стотрилионном году и возвращаются в Лондон с помощью вихревого манипулятора. Они быстро узнают Мастера за личиной Гарольда Саксона, нового премьер-министра Великобритании, использующего сеть Архангел для влияния на сознание землян и скрытия своего присутствия от Доктора. Троица едва избегает бомбы, заложенной в квартире Марты, после чего они узнают об аресте семьи Джонсов. Позже с ними связывается Мастер, злорадно предвкушающий победу.

Доктор узнаёт, что Мастер был возрождён Повелителями Времени, чтобы стать идеальным воином и сражаться во Временной Войне, но, когда стало видно, что поражение неизбежно, Мастер испугался и сбежал в стотриллионный год, превратившись в человека. Мастер объявляет троицу самыми разыскиваемыми преступниками Великобритании, а торчвудских коллег Джека отправляет на «гусиную охоту» в Гималаи. Скрываясь в заброшенном здании, Доктор из частей ноутбука Марты и ключей ТАРДИС создает фильтр восприятия, благодаря которому они могут попасть куда угодно незамеченными. Он рассказывает о прошлом Мастера: будучи ребёнком, тот заглянул в Вихрь Времени, вследствие чего сошёл с ума. Мастер собирается осуществить первый контакт Земли с инопланетной расой Токлафанов (на самом деле «Токлафан» — галлифрейский аналог земного слова «бабай»), и настаивает, чтобы Доктор, Марта и Джек присутствовали при этом событии.

Так как время первого контакта приближается, в Великобританию прилетает избранный президент США Винтерс. Он заставляет Саксона провести контакт на борту авианосца «Валиант». Мастер соглашается, так как это не мешает его планам, и вместе с женой Люси и семьей Марты отправляется на корабль. Доктор, Марта и Джек телепортируются на борт «Валианта» и обнаруживают, что Мастер переделал ТАРДИС Доктора в машину парадоксов, которая будет активирована во время первого контакта.

Троица приходит на капитанский мостик, где Доктор пытается осторожно повесить фильтр восприятия на шею Мастера-Саксона для того, чтобы люди увидели его истинное лицо. Как только он подходит к Саксону, четвёрка появившихся токлафанов — металлических парящих в воздухе сфер — требует показать им Мастера; восхищённый Мастер показывает себя и приказывает убить Винтерса.

Оказывается, Мастер отлично осведомлён о присутствии Доктора и его друзей в комнате. С помощью лазерной отвёртки он убивает Джека и состаривает Доктора на 100 лет с помощью генетической технологии Лазаруса, используя биологические данные отрубленной руки Доктора. Джек отдаёт Марте свой вихревой манипулятор, чтобы она сбежала с «Валианта», поскольку в данный момент сокрушить Мастера невозможно.

Мастер приводит семью Марты на капитанский мостик, так как близится активация машины парадоксов. Он издевается над возрастом Доктора и говорит, что если он скажет, кто такие токлафаны, то это разобьёт Доктору сердца. Машина парадоксов включается, Мастер сообщает землянам о «конце света». Под песню «Voodoo Child» над «Валиантом» открывается огромный Разлом, откуда вылетает 6 миллиардов токлафанов. Мастер приказывает им уничтожить «одну десятую часть популяции». Марта склоняется к постаревшему Доктору и тот что-то шепчет ей. Марта, неспособная спасти Доктора, Джека и свою семью, обещает вернуться и телепортируется из «Валианта» с помощью манипулятора Джека. Мастер торжествует и показывает Доктору «свои новые владения».

Актерский состав 
 Лесли Карл прежде появлялась в качестве американского диктора новостей в эпизодах «Пришельцы в Лондоне», «Третья Мировая Война» и «Рождественское вторжение». На сайте «Who is Doctor Who?» говорится, что её зовут Мал Луп (Mal Loup), что в переводе с французского означает «Злой Волк». Однако в титрах она обозначена как Тринити Веллс.
 Зоэ Торн ранее озвучивал гельтов в эпизоде «Беспокойный мертвец».
 Оливия Хилл играла ТВ-репортера в нескольких эпизодах сериала «Приключения Сары Джейн».
 Уильям Хьюс, играющий юного Мастера, исполнял также роль молодого Казановы в одноимённом сериале BBC, сценарий которого был написан Расселом Т. Дэвисом. Взрослого Казанову сыграл Дэвид Теннант.

Производство

Галлифрей 
 Первый за историю сериала темнокожий Повелитель Времени появляется во время флэшбэка Галлифрея. Между тем, он появлялся также в романе Пола Корнелла «Тени Авалона».
 Хотя юный Мастер одет в белую форму, похожую на ту, которую носят Повелители Времени, впервые появившиеся на экране в серии «Военные игры» 1969 года, взрослые Повелители одеты в церемониальные одежды, впервые замеченные в эпизоде «Беспощадный убийца» 1976 года. Созданные Джеймсом Ачесоном, художником по костюмам BBC, огромные жёсткие воротники у этих костюмов стали отличительной чертой галлифрейских чиновников. Использованные на съёмках воротники — взятые на время экспонаты выставки «Доктора Кто» в Блэкпуле.
 Печать Рассилона, известная как символ Галлифрея, используемый Ачесоном, появляется здесь впервые с показа полнометражного фильма.

Мастер 
 В конце эпизода Мастер обращается ко всему миру с речью, начинающейся со слов: «Земляне, пожалуйста, слушайте внимательно». Это частичная отсылка к его речи из эпизода «Логополис», начинавшейся со слов «Жители Вселенной, пожалуйста, слушайте внимательно…».

 Жена Мастера, Люси Саксон, является его спутником, подобно компаньонам Доктора — людям, которые путешествуют вместе с ним во времени.
 В одной из сцен Мастер наслаждается просмотром мультсериала «Телепузики». Его любовь к детским передачам также показывается в эпизоде «Морские дьяволы», где Мастер смотрит «Клангерсов».

Отсылки к другим эпизодам 
 Вивиан Рок упоминает падение Харриет Джонс, которая впервые появилась в должности члена парламента в эпизоде «Пришельцы в Лондоне», прежде чем стать избранным премьер-министром Великобритании. Это доказывает, что эпизод «Рождественское вторжение», после которого Харриет отправилась в отставку, является пунктом прибытия Гарольда Саксона.
 На своём первом собрании Мастер упоминает реконструкцию Даунинг-Стрит, которая была разрушена в эпизоде «Третья Мировая Война».
 Телевизор Марты обклеен логотипами «Magpie Electricals» — компании, бравшей в аренду у других компаний телевизоры для последующей продажи в 50-х годах, что упоминалось в серии «Фонарь идиота».
 Мастер упоминает, что взял Тиш к себе на работу для того, чтобы получить разработки профессора Лазаруса — которые сам же финансировал — из эпизода «Эксперимент Лазаруса». Потом он встроил эту генетическую технологию в свою новую лазерную отвёртку.
 Прежде Доктор уже был преждевременно состарен (эпизод «Вольный улей»).
 Избранный американский президент Винтерс заявляет, что протоколы UNIT для первого инопланетного контакта были установлены в 1968 году (тогда UNIT впервые появился в эпизоде «Вторжение»).
 Когда Марта спрашивает у Доктора, кем ему приходится Мастер, он отвечает, что они друзья, на что она в шутку говорит: «А я думала, ты скажешь, что это твой потерянный брат». Это, скорее всего, является отсылкой к так и не снятому эпизоду «Финальная игра», в котором выяснилось бы, что Мастер и Доктор — братья. Это объяснило бы в свою очередь, отчего Мастер при своих возможностях так и не убил Доктора.
 На борту «Валианта» Мастер протягивает своей жене бумажный пакетик со словами «Хочешь мармеладку?» точно так же, как это любил делать Четвёртый Доктор.

Внешние отсылки 
 Сценарист «Секретных файлов BBC» Питер Вэйр говорит, что знакомство Мастера с семьёй Джонсов, находящейся в качестве узников, напоминает некоторые сцены из ТВ-шоу «This is Your Life».
 Во время поездки, которая началась после слов матери Марты: «Марта, беги», Джек кричит Марте примерно следующее: «Слушай, нам сейчас придётся слететь в кювет и перевернуть машину». Возможно, это отсылка к смерти актёра, игравшего первого Мастера.

Производство и публикация 
 Этот эпизод, наряду с эпизодами «Утопия» и «Последний Повелитель Времени», рассматривают как часть истории из трёх эпизодов, первой такой за историю «нового» Доктора. Однако Рассел Т. Дэвис считает «Утопию» отдельным эпизодом.
 Это первая в «новом» Докторе серия, являющаяся частью истории из нескольких эпизодов, в начале которой не идёт «нарезка» сцен из предыдущего эпизода.
 Эпизод рекламировался на канале BBC под видом фальшивой политической передачи, где знаменитости Шэрон Осборн, McFly и Энн Виддкомб показывали, что поддерживают мистера Саксона. Версию этой передачи можно увидеть в эпизоде. Во время её показа слышна барабанная дробь.
 BBC создала два веб-сайта в связи с этими эпизодами: «Vote Saxon» и http://www.haroldsaxon.co.uk. На последнем были размещены видео и веб-страницы, показанные в эпизоде. Спустя несколько лет сайты перестали существовать, но их копии остались в Веб-Архиве: haroldsaxon.co.uk и votesaxon.co.uk.

Музыка 
 Песня «Voodoo Child», исполняемая группой «Rogue Traders», звучит в конце эпизода. В тексте этой песни имеются фразы «the sound of drums» и «here come the drums».
 Барабанная дробь, звучащая иногда в эпизоде, напоминает ритм музыкальной темы «Доктор Кто».

Ссылки 
 «Барабанная Дробь» на TARDIS Index File
 «Барабанная Дробь»  на BBC Doctor Who homepage
 Утопия/Барабанная Дробь/Последний Повелитель Времени на Doctor Who Reference Guide
 Барабанная Дробь/Последний Повелитель Времени на Doctor Who: A Brief History Of Time (Travel)
 «Новый вид»-трейлер эпизода.

Обзор 
 «Барабанная Дробь» обзор на The Doctor Who Ratings Guide

Эпизоды с Десятым Доктором
Серии «Доктора Кто» на Земле